Killinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Eberhard Killinger (1688–1764), Verwaltungsjurist und markgräflicher Kammerrat
 Eberhard Killinger (1770–1826), deutscher Bergingenieur und Leiter des Bergamtes Bayreuth
 Emil Killinger (1851–1902), deutscher Jurist und Oberamtmann
 Erich Walter Killinger (1893–1977), deutscher Marineoffizier
 Friedrich Killinger (1848–1923), Offizier und Regimentskommandeur in der Bayerischen Armee
 Georg Friedrich von Killinger (1702–1766), deutscher Oberkriegskommissar und Geheimer Kriegsrat

 Johann Melchior von Killinger (1689–1747), herzoglich-württembergischer Oberkriegskommissar
 Johann Melchior von Killinger (Rittmeister) (1740–1777), wirklicher Rittmeister und Obristwachtmeister in der Kurpfalz
 John Weinland Killinger (1824–1896), US-amerikanischer Politiker
 Karl von Killinger (1802–1868), deutscher Anglist und Übersetzer
 Konrad Killinger (1808–1862), deutscher Verwaltungsjurist, Leiter des Landgerichts Kirchenlamitz
 Manfred von Killinger (1886–1944), deutscher Marineoffizier, Freikorpsführer, Militärschriftsteller, Reichstagsabgeordneter, nationalsozialistischer Politiker und Diplomat
 Stefanie Killinger (Stefanie Gabriele Killinger; * 1973), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin und Kommunalpolitikerin
 Thomas Erich Killinger (* 1957), deutscher Komponist, Arrangeur, Librettist, Schauspieler und Sänger
 Willi Killinger (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Siehe auch:

 Killinger & Freund Motorrad, Prototyp eines frontgetriebenen Motorrads (1938)